Иляна, Илеана (, ) — женское имя, происходит от греческого имени Елена, используется в румыноязычных и испаноязычных семьях.

Иляна - калмыцкое женское имя, производное имени Гиляна. Значение - "белая, чистая, свет, светлая; ясная".

 Известные носители
 Илеана Румынская (1909—1991) — младшая дочь короля Румынии Фердинанда I.
 Иляна Косынзяна — персонаж румынской мифологии.

 Топонимы
  — населённый пункт в Румынии.
  — река в Румынии.